Конституция Пакистана ( ; ) — высший закон Пакистана. Действующая конституция государства была принята 14 августа 1973 года и является преемником двух предыдущих документов — конституции 1956 года и конституции 1962 года.

Конституция 
Разработана под руководством Абдула Хафиза Пирзада.
 
Конституция Пакистана предусматривает парламентскую систему правления, с президентом Пакистана в качестве главы государства и всенародно избранного премьер-министра в качестве главы правительства. Парламент Пакистана — двухпалатный законодательный орган, который состоит из Сената (верхняя палата) и Национальной ассамблеи (нижняя палата).

Преамбула

См. также 
 Парламент Пакистана
 Правительство Пакистана
 Президент Пакистана

Ссылки 
 Полный текст конституции Пакистана 

Политика Пакистана